Зубковщина — село в Карымском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Маякинское».

География 
Село находится в южной части района, в долине реки Зубковщины (приток реки Ундурги), на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к юго-юго-востоку (SSE) от посёлка городского типа Карымское. Абсолютная высота — 695 метров над уровнем моря. Площадь населенного пункта составляет 0,377 км².
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, сухой. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет −24 — −28°С, температура самого тёплого (июля) — 16 — 18°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков не превышает 350—400 мм.
Часовой пояс

История 
Основана в 1802 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,4 %, женщины — соответственно 52,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 % из 199 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из одной улицы (ул. Кооперативная).

Примечания 

Населённые пункты Карымского района